Der Volleyball World Cup 1995 war die siebte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 3. und dem 17. November in Japan statt. Kuba gewann den Titel. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 1996.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 1995
  und  als Sieger und Vizemeister der Asienmeisterschaft 1995
  und  als Sieger und Vizemeister der NORCECA-Meisterschaft 1995
  und  als Finalisten der Südamerikameisterschaft 1995
  und  als Sieger und Vizemeister der Afrikameisterschaft 1995
  auf Einladung der FIVB

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten vier Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“. Die ersten drei Mannschaften erhielten jeweils einen Platz für die Olympischen Spiele 1996.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1995
Volleyballveranstaltung 1995
World Cup der Frauen 1995